Beatriz de Portugal (1430-30 de septiembre de 1506),  era hija del infante Juan de Portugal (cuarto hijo del rey Juan I y de Felipa de Lancaster) y de su esposa Isabel de Barcelos,  hija de Alfonso I de Braganza. Beatriz era además la bisnieta de Pedro I de Portugal, de Nuno Álvares Pereira y de Juan de Gante, duque de Lancaster. A través de su hermana Isabel, esposa de Juan II de Castilla, era tía de Isabel I la Católica.

Tuvo un papel activo en la política de los reinados de Alfonso V, Juan II y de Manuel I. Ayudó a concretar las paces con Castilla. Se reunió con Isabel I la Católica, acontecimiento que llevaría a la firma del tratado de Alcáçovas y las Terçarias de Moura. También desempeñó un papel relevante en la gestión de la orden de Santiago actuando como tutora de su hijo Diego.

Fundó el convento de la Concepción en Beja donde recibió sepultura su esposo en la capilla mayor y ella en una capilla del claustro.

Matrimonio y descendencia 

Se casó en 1447 en Alcáçova con su primo hermano, el infante Fernando, duque de Beja y de Viseu, hermano menor de Alfonso V de Portugal. Su esposo falleció en Setúbal el 18 de septiembre de 1470 y recibió sepultura en la capilla mayor del monasterio de la Concepción en Beja que Beatriz había fundado.   Nacieron nueve hijos, de los que cinco llegaran a la adultez:

 Juan  (1448-1472), sucesor de su padre en el dominio patrimonial, con el nombre de Juan I;
 Diego (1450-Setubal, 23 de agosto de 1484), sucesor de su hermano mayor con el nombre de Diego I, fue asesinado;
 Duarte, falleció en la juventud;
 Dionisio, falleció en la infancia;
 Simón, falleció en la infancia;
 Leonor (1458-1525), casada con su primo el rey Juan II;
 Isabel (1459-1521), casada con el duque Fernando II de Braganza;
 Catalina, que murió en la infancia;
 Manuel I de Portugal (1469-1521), duque de Beja y rey de Portugal con el nombre de Manuel I.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 

Consortes de miembros de la casa de Avís
Nobles de Portugal del siglo XV
Nobles de Portugal del siglo XVI
Duquesas consortes del siglo XV
Portuguesas del siglo XV
Portuguesas del siglo XVI